Robert Schmidt (1863–1943) – niemiecki polityk, wielokrotny minister
 Robert Schmidt (1882–1941) – duński aktor
 Robert Schmidt – amerykański trener futbolu, aktywny w latach 20. i 30. XX wieku
 Robert Schmidt – niemiecki bobsleista, aktywny w latach 30. XX wieku
 Robert Schmidt (1913–1988) – amerykański polityk i przedsiębiorca z Wisconsin
 Robert Schmidt (1962–1989) – polski aktor dziecięcy, współzałożyciel zespołu Poland (prekursor Kultu)

Zobacz też 
 Rob Schmidt
 Robert J. Szmidt